Länna socken kan syfta på:
*Länna socken, Södermanland – en socken i Södermanland
Länna socken, Uppland – en socken i Uppland